Osoby o tym nazwisku:
 Česlovas Stankevičius – litewski polityk i dyplomata
 Laurynas Stankevičius – litewski polityk i ekonomista
 Marius Stankevičius – litewski piłkarz
 Rimantas Stankevičius – radziecki pilot i kosmonauta
 Simonas Stankevičius – litewski piłkarz